It's Alive (È vivo in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema e televisione 
 'It's Alive!' – film horror fantascientifico diretto da Larry Buchanan del 1969
 Baby Killer (It's Alive) – film horror diretto da Larry Cohen del 1974
 It's Alive – remake del film del 1974
 È vivo! (It's Alive!) – episodio della serie televisiva Dexter del 2007

Musica 
 It's Alive – gruppo musicale glam metal svedese formatosi a Stoccolma nel 1985
 It's Alive – album dei The Ozark Mountain Daredevils del 1978
 It's Alive – album dei Ramones del 1979
 It's Alive – album dei The New Cars del 2006
 It's Alive 1974-1996 – DVD dei Ramones del 2007
 It's Alive – album del chitarrista statunitense Buckethead del 2011

Altro 
 It's Alive! – gioco di carte